In 2005 werd het 101ste Campeonato Baiano gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Bahia. De competitie werd gespeeld van 16 januari tot 17 april en werd georganiseerd door de FBF. Vitória werd kampioen.

Eerste fase

Groep A

Groep B

Groep C

Knock-outfase

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Baiano
Baiano